Ю́рий Влади́мирович Бело́в: Белов, Юрий Владимирович (1929—2017) — советский и российский живописец.
 Белов, Юрий Владимирович (род. 1954) — российский хирург, академик РАМН.
 Белов, Юрий Владимирович (род. 1981) — белорусский легкоатлет, толкатель ядра.